Залесовичи () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Костюшковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, к югу от железнодорожной линии Могилёв — Рославль, к востоку от реки Добрости, на расстоянии примерно 3 километров (по прямой) к западу от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 168 метров над уровнем моря.

История 
В 1670 году упоминается как вотчинное владение Романа Галковского в Кричевском тракте Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Кричевской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В селе имелось 32 двора и проживал 291 человек (151 мужчина и 140 женщин).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 175 человек.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района